

Lokalizacje

Austria 
 Krumbach – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Wiener Neustadt-Land
 Krumbach – gmina w kraju związkowym Vorarlberg, w powiecie Bregencja

Niemcy 
 Krumbach – rzeka, dopływ Stepenitz
 Krumbach (Schwaben) – miasto w Bawarii, w powiecie Günzburg
 Krumbach (Schwaben) – wspólnota administracyjna w Bawarii, w powiecie Günzburg

Osoby 
 Franz Krumbach – niemiecki polityk

Zobacz też 
 Crumbach
 Grumbach
 Krombach
 Krummbach